Paul Stewart, né le  à Manchester (Angleterre), est un footballeur anglais, qui évoluait au poste de milieu défensif ou d'attaquant à Blackpool, à Manchester City, à Tottenham Hotspur, à Liverpool, à Crystal Palace, à Wolverhampton Wanderers, à Burnley, à Sunderland et à Stoke City ainsi qu'en équipe d'Angleterre.

Stewart ne marque aucun but lors de ses trois sélections avec l'équipe d'Angleterre entre 1991 et 1992.

Biographie 

En , Stewart déclare qu'il a été abusé sexuellement de l'âge de 10 ans à 14 ans par son entraîneur.

Stewart publie son autobiographie en , intitulée, Damaged. Il raconte sa jeunesse abusée puis son addiction à la drogue avant la fin de sa carrière et sa rédemption. Il est aujourd'hui chef d'entreprise. Il vit à Blackpool. Il est marié et père de trois enfants.

Statistiques 
Voici les statistiques de Paul Stewart depuis le début de sa carrière

Palmarès

En équipe nationale 
 3 sélections et 0 but avec l'équipe d'Angleterre entre 1991 et 1992

Avec Tottenham Hotspur 
 Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1991

Bibliographie

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international anglais
Naissance en octobre 1964
Naissance à Manchester
Joueur du Blackpool FC
Joueur du Manchester City FC
Joueur du Tottenham Hotspur FC
Joueur du Liverpool FC
Joueur du Crystal Palace FC
Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
Joueur du Burnley FC
Joueur du Sunderland AFC
Joueur du Stoke City FC